

Patronyme 
Lebaillif est un patronyme français présent surtout en Seine-Maritime (Normandie). Il est notamment porté par : 

 Alexandre Claude Martin Lebaillif (1764–1831), scientifique français ; 
 Pierre Claude Lebaillif (1772–1822), militaire français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand